Campà (germànic) (Campanus), cabdill germànic 
 Campà (jurista) (Campanus), jurista romà
 Climent Campà i Cardona